Jurewitsch ist der Familienname folgender Personen:
 Wladimir Nikolajewitsch Jurewitsch (1869–1907), russischer Schachspieler und Journalist
 Alexander Jurewitsch (* 1979), weißrussischer Fußballspieler
 Julia Jurewitsch (* 1987), deutsche Rapperin mit ukrainischen Wurzeln, siehe Lia 74